Михаи́л Пи́менов:
* 
 Пименов, Михаил Георгиевич (род. 1937) — ботаник, ведущий научный сотрудник Ботанического сада МГУ.
 Пименов, Михаил Павлович (1920—2005) — советский волейболист, заслуженный мастер спорта.